Stadium peut faire référence :

Stade 
 au Stadium municipal d'Albi ;
 au Stadium Jean-Pellez de Clermont-Ferrand ;
 au Stadium Merdeka de Kuala Lumpur.
 au Stadium Lille Métropole de Lille ;
 au Stadium Metropolitano de Madrid de Madrid ;
 au Stadium métropolitain Pierre-Quinon de Nantes ;
 au Stadium of Light de Sunderland ;
 au ANZ Stadium de Suva ;
 au Stadium Australia de Sydney ;
 au Stadium de Toulouse.

Musique 
 à Stadium, qui aurait dû être le quatrième album studio du chanteur Akon ;
 à Stadium, une série de concerts qui a eu lieu en 2006 et 2007 par le groupe de rock des Red Hot Chili Peppers ;
 à Stadium, le neuvième album studio des Red Hot Chili Peppers.

Autres 
 à Stadiumx, un duo de disc jockeys et producteurs hongrois, composé de David et Sullivan.

Voir aussi 
 Stadion